Juan de Cervantes puede referirse a los siguientes personajes:

 Juan de Cervantes (1470-1556), abogado y abuelo de Miguel de Cervantes.
 Juan de Cervantes y Bocanegra (1382-1453), sacerdote y obispo español.